Con il nome di San Ferreolo (Saint-Ferréol in lingua francese) si identificano:

Santi della Chiesa cattolica 
 San Ferreolo di Besançon (†211 circa), martire con San Ferruccio di Besançon, celebrato il 16 giugno;
 San Ferreolo di Vienne (†304), martire, celebrato il 18 settembre;
 San Ferreolo di Uzès (†581), vescovo di Uzès, celebrato il 4 gennaio;
 San Ferreolo di Limoges (deceduto tra il 591 ed il 597), vescovo di Limoges, celebrato il 18 settembre;
 San Ferreolo di Grenoble (†670), vescovo di Grenoble e martire, celebrato il 12 gennaio.

Geografia

Canada 
 Saint-Ferréol (Québec)

Francia 

 Saint-Ferréol-de-Comminges (Alta Garonna)
 Saint-Ferréol (Alta Savoia)